

Шигаєво — село, Бєлорєцький район, Башкортостан
 Шигаєво — присілок, Шалинський міський округ, Свердловська область